Staffan Larsson kan syfta på:

* Staffan Larsson (författare) (1927–1994), författare
 Staffan Larsson (längdåkare) (1970–), idrottsman
 Staffan Larsson (ståthållare), ståthållare